Il doppio del torneo di tennis Ancona Open 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Anders Järryd e Hans Simonsson che hanno battuto in finale Tim Gullikson e Bernard Mitton 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Anders Järryd /  Hans Simonsson (campioni)
 Tim Gullikson /  Bernard Mitton (finale)

 Jan Gunnarsson /  Magnus Tideman (semifinali)
 Gianni Marchetti /  Enzo Vattuone (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Ancona Open 1982